Кубок УЕФА 1985/86 годов — пятнадцатый розыгрыш кубка УЕФА, победителем второй раз кряду стал «Реал Мадрид», обыгравший в финале «Кёльн». Английские клубы не участвовали в розыгрыше, получив бойкот на пять лет, а «Ливерпуль» — к этому моменту двукратный обладатель Кубка УЕФА — получил бойкот на шесть лет. Бойкот привёл к тому, что «Тоттенхэм Хотспур», «Саутгемптон» и «Норвич Сити» также не участвовали в турнире.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1985/86 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1985/86 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1985/86 на сайте RSSSF
Полное видео матча Брюгге - Спартак (06.11.1985) на канале Юрия Гаврилова
Полное видео матча Спартак Москва - Нант (27.11.1985) на канале Юрия Гаврилова
Полное видео матча Нант - Спартак Москва (11.12.1985) на канале Юрия Гаврилова

Сезон 1985/86
Футбол в Европе в 1985 году
Футбол в Европе в 1986 году